Het tennistoernooi US Open werd in 2007 bij de mannen voor de 127e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 27 augustus tot en met 9 september. De als eerste geplaatste Zwitser Roger Federer won het toernooi voor de vierde keer op rij door in de finale de als derde geplaatste Serviër Novak Đoković met 7-6(4), 7-6(2), 6-4 te verslaan.

Geplaatste spelers  
De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.

Toernooischema

Laatste 8

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
Officiële website US Open
Uitslagen mannenenkelspel op de officiële website van de US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2007